Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился с 14 по 21 февраля 2015 в городе Шаффхаузен.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Bern Heliomalt (скип Марк Пфистер), победившая в финале команду Adelboden axxeva (скип Свен Михель). Бронзовые медали завоевала команда Genève (скип Петер де Круз).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2015.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 20 февраля, 18:00

Полуфинал. 21 февраля, 9:00

Финал. 21 февраля, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в Швейцарии в 2015 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2015 года